Indonesië
 Sempor (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sempor (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java